Dilo ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Dilo (1923–1988), deutscher Unternehmer

DILO oder Dilo steht als Abkürzung für:

 Day in the life of ..., siehe Multimoment-Studie
 Dienst- und Lohnordnung für Arbeiter der Deutschen Reichsbahn

Siehe auch:
 Tilo
 Thilo

Abkürzung